Gessert ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Gessert (1963–2009), deutscher Entwickler von Computerspielen
 Philipp Gessert (16./17. Jh.), evangelisch-reformierter Prediger im Kollegiatstift in Bad Grönenbach

 Gessert ist auch der Name eines Altarms der Saale

Siehe auch:
 Gaessert